Völken ist der Ortsname von

 Völken (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Völken (Eggenthal), Ortsteil der Gemeinde Eggenthal, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Volken, Gemeinde im Bezirk Andelfingen des Kantons Zürich, Schweiz
 Volken (Begriffsklärung)